Заречное () — село в Меловском районе Луганской области Украины. Входит в Новострельцовский сельский совет.

Население по переписи 2001 года составляло 179 человек. Почтовый индекс — 92540. Телефонный код — 6465. Занимает площадь 1,14 км². Код КОАТУУ — 4422885504.

Местный совет 
92540, Луганська обл., Міловський р-н, с. Новострільцівка, вул. Леніна, 57

Ссылки 
 Заречное на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Меловского района
Временно оккупированные территории Украины
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании